Salach peut désigner :
 en allemand :
 Salach, commune allemande de l'arrondissement de Göppingen, située dans le Land de Bade-Wurtemberg ;
 en bulgare (le nom étant écrit Салаш) :
 Salach, village bulgare de l'obchtina de Belogradtchik, situé dans l'oblast de Vidin.

Voir aussi 
 Saalach